Алексей Царевский:
 Царевский, Алексей Александрович (1855—?) — русский писатель, богослов.
 Царевский, Алексей Михайлович (1905—1969) — советский учёный, специалист в области мелиорации и гидромеханизации, лауреат Государственной Премии СССР (1952).